

Santos cristãos 
 Martinho de Tours — bispo de Tours 
Martinho de Vertou — eremita e abade francês, fundador da abadia de Vertou, Loire-Atlantique 
Martinho de Dume — bispo de Dume e de Braga 
Martinho de Soure — cónego da sé de Braga martirizado pelos muçulmanos durante a Reconquista 
Martinho de Leão — cónego em Leão, confessor 
Martinho de Porres — dominicano peruano padroeiro dos mestiços católicos

Geografia

Angola 
  São Martinho dos Tigres

Ilha de São Martinho 
 Ilha de São Martinho — nas Antilhas
 São Martinho (França) (Saint-Martin) — parte da ilha administrada pela França
 São Martinho (Países Baixos) (Sint Maarten) — parte da ilha administrada pelos Países Baixos

Municípios do Brasil 
São Martinho (Rio Grande do Sul)
São Martinho (Santa Catarina)
São Martinho da Serra — no Rio Grande do Sul

Freguesias e ex-freguesias de Portugal 
 São Martinho (Alcácer do Sal)
 São Martinho (Covilhã)
 São Martinho (Funchal)
 São Martinho (Seia)
 São Martinho (Sintra)

Com nome composto 
 São Martinho da Cortiça — no concelho de Arganil
 São Martinho da Gândara — no concelho de Oliveira de Azeméis
 São Martinho das Amoreiras — no concelho de Odemira
 São Martinho das Chãs — no concelho de Armamar
 São Martinho das Moitas — no concelho de São Pedro do Sul
 São Martinho de Alvito — no concelho de Barcelos
 São Martinho de Angueira — no concelho de Miranda do Douro
 São Martinho de Anta — no concelho de Sabrosa
 São Martinho de Argoncilhe — no concelho de Santa Maria da Feira
 São Martinho de Árvore — no concelho de Coimbra
 São Martinho de Bougado — no concelho da Trofa
 São Martinho de Candoso — no concelho de Guimarães
 São Martinho de Escariz — no concelho de Vila Verde
 São Martinho de Galegos — no concelho de Barcelos
 São Martinho de Recezinhos — no concelho de Penafiel
 São Martinho de Sande — no concelho de Guimarães
 São Martinho de Silvares — no concelho de Fafe
 São Martinho de Mouros — no concelho de Resende
 São Martinho de Sardoura — no concelho de Castelo de Paiva
 São Martinho de Valbom — no concelho de Vila Verde
 São Martinho de Vila Frescaínha — no concelho de Barcelos
 São Martinho do Bispo — no concelho de Coimbra
 São Martinho do Campo — no concelho de Santo Tirso
 São Martinho do Peso — no concelho de Mogadouro
 São Martinho do Porto — no concelho de Alcobaça
 São Martinho do Vale — no concelho de Vila Nova de Famalicão

Religião 
 Dia de São Martinho - festa litúrgica em honra de Martinho de Tours

Desambiguações de santos
Desambiguações de topônimos